Festes:
 Festa de Sant Cristòfor, que se celebra a Catalunya amb la benedicció de vehicles com a acte més destacat.

Onomàstica:
 Sant Cristòfor de Lícia, sant llegendari.
 Cristòfor d'Alexandria, patriarca d'Alexandria vers el 836
 Cristòfor Cèsar, fill de Constantí V
 Patrici Cristòfor, poeta grec
 Cristòfor Colom, descobridor d'Amèrica.

Numismàtica:
 Cristòfor, moneda de Pèrgam